Josep Pons i Viladas (1803, Agramunt - Villardefrades,1860), guerriller carlí a la Primera Guerra Carlina
 Josep Pons (compositor) (Girona, 1770 - València, 1818), compositor català del Classicisme 
 Josep Pons i Enrich (Manresa, 1811 - Barcelona, 1893), industrial, polític i fundador de la Colònia Pons de Puig-reig 
 Josep Pons i Gasch (?, 1820 – Puigcerdà, 1881), alcalde de Puigcerdà 
 Josep Pons i Girbau (Blanes, 1889 -Reus, 1966) fotògraf blanenc
 Josep Pons i Ortiz (1925 - Barcelona, 1987), artista de varietats català
 Josep Pons i Rosell (Arboç del Penedès, 1918), catedràtic del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona
 Josep Pons i Viladomat (Puig-reig, 1957), director d'orquestra català
 Josep Fèlix Pons i Alonso (L'Hospitalet de Llobregat, 1932), periodista esportiu català